Boutavant, ancienne commune du département du Jura, intégrée de nos jours à celle de Vescles
 Marc Boutavant